Cadu Mendonça é um cantor, músico e guitarrista de música popular brasileira.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Guitarristas do estado do Rio de Janeiro